Coming out angol kifejezés, magyarul előbújás (vagy néha önfelvállalás)
 Coming out (film, 1989) német film
 Coming out (film, 2013) magyar vígjáték, Orosz Dénes rendező filmje